Plebejus — род дневных бабочек из семейства .

Большинство видов обитает в Евразии. Несколько видов родом из Северной и Южной Америки.

Описание 
Глаза голые. Булава усиков состоит из 10 члеников. Половой диморфизм выражен у всех представителей рода: верхняя сторона крыльев самцов синего или синеватого цвета, самки бурого и сине-бурого цвета. В центральной ячейке с нижней стороны крыльев пятна отсутствуют. Большинство черных пятен субмаргинального ряда на исподе задних крыльев центрированы блестящими голубыми чешуйками, у представителей подрода Plebejides (Sauter, 1968) чешуйки заметны лишь в пятнах анальной половины крыла или отсутствуют вовсе.

Систематика 
В настоящее время не существует единого мнения о систематике рода. В. К. Тузов с соавторами относит многие подрода к самостоятельным родам. Ламас () выделяет в отдельный род подрод Aricia, но присоединяет к Plebejus многие другие виды, а для американских бабочек Aricia относит к синонимам рода Plebejus. Не совсем ясно различие между родами Plebejus и Polyommatus, особенно для центральноазиатских таксонов, описанных в последнее время.

Список видов 
 Plebejus baroghila (Tytler, 1926)
 Plebejus eversmanni (Lang, 1884)
 Plebejus firuskuhi (Forster, 1940)
 Plebejus kwaja (Evans, 1932)
 Plebejus aegidon (Gerhard, 1853)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus corsicus (Bellier, 1862)
 Plebejus hypochiona (Rambur, 1858)
 Plebejus anna (Edwards, 1861)
 Plebejus agnatus (Rühl, 1895)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779])
 Plebejus balder (Hemming, 1934)
 Plebejus bellieri (Oberthür, 1910)
 Plebejus calliopis (Boisduval, 1832)
 Plebejus christophi (Staudinger, 1874)
 Plebejus cleobis (Bremer, 1861)
 Plebejus emigdionis (Grinnell, 1905)
 Plebejus ganssuensis (Grum-Grshimailo, 1891)
 Plebejus iburiensis (Butler, [1882])
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus lepidus Zhdanko, 2000
 Plebejus melissa (Edwards, 1873)
 Plebejus maracandicus (Erschoff, 1874)
 Plebejus mongolicus Rühl, [1893]
 Plebejus nevadensis (Oberthür, 1910)
 Plebejus nushibi Zhdanko, 2000
 Plebejus pseudaegon (Butler, [1882])
 Plebejus roxane (Grum-Grshimailo, 1887)
 Plebejus samudra (Moore, [1875])
 Plebejus subsolanus (Eversmann, 1851)
 Plebejus uiguricus Zhdanko, 2000
 Plebejus lucifera (Staudinger, 1867)
 Plebejus thermis (Grum-Grshimailo, 1891)
 Plebejus allardi (Oberthür, 1874)
 Plebejus beani Bálint & Johnson, 1997
 Plebejus hesperica (Rambur, 1840)
 Plebejus klausrosei (Bálint, 1992)
 Plebejus martini (Allard, 1867)
 Plebejus nichollae (Elwes, 1901)
 Plebejus patriarcha Bálint, 1992
 Plebejus philbyi Graves, 1925
 Plebejus pylaon (Fischer de Waldheim, 1832)
 Plebejus sephirus (Frivaldszky, 1835)
 Plebejus trappi Verity, 1927
 Plebejus vogelii (Oberthür, 1920)
 Plebejus zephyrinus (Christoph, 1884)
 Plebejus devanica (Moore, [1875])
 Plebejus sarta (Alphéraky, 1881)
 Plebejus pilgram Bálint & Johnson, 1997
 Plebejus sartoides (Swinhoe, 1910)
 Plebejus carmon (Gerhard, [1851])
 Plebejus csomai (Bálint, 1992)
 Plebejus iranicus (Forster, 1938)
 Plebejus psylorita (Freyer, 1845)
 Plebejus zamotajlovi (Shchurov & Lukhtanov, 2001)
 Plebejus acmon (Westwood, [1851])
 Plebejus bergi Kusnezov, 1908
 Plebejus callaghani (Carbonell & Naderi, 2007)
 Plebejus dzhizaki Zhdanko, 2000
 Plebejus eumedon Esper, 1780
 Plebejus hishikawai (Yoshino, 2003)
 Plebejus neurona (Skinner, 1902)
 Plebejus nicias Meigen, 1830
 Plebejus noah (Herz, 1900)
 Plebejus optilete Knoch, 1781
 Plebejus qinghaiensis (Murayama)
 Plebejus shuroabadicus Shchetkin, 1963

Примечания 

Голубянки настоящие
Насекомые Евразии
Роды чешуекрылых